Het ATP-toernooi van Mallorca 2001 werd van 30 april tot en met 6 mei gespeeld op het Spaanse eiland Mallorca. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen in Palma de Mallorca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Mallorca
ATP-toernooi van Valencia